Абрико́сове (до 1945 року — Айгашен, історична назва — Орджак-Джаба, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Географія

Клімат